Impedância iterativa para uma linha ou estrutura não uniforme constitui um transdutor de quatro terminais (dispositivo de transferência de energia). A impedância iterativa de um par de terminais é a impedância necessária para terminar o outro par de terminais, de tal forma que a impedância medida no primeiro par seja igual a essa própria impedância de terminação. Para uma linha uniforme a impedância iterativa pode ser considerada a própria impedância característica.

Iterativa